Lawson Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
Lawson Creek (Alaska), im Juneau County, Alaska
Lawson Creek (Arkansas), im Lawrence County, Arkansas
Lawson Creek (Colorado), im Routt County, Colorado
Lawson Creek (Georgia), im Banks County, Georgia
Lawson Creek (Idaho), im Custer County, Idaho
Lawson Creek (Illinois), im Bureau County, Illinois
Lawson Creek (Kalifornien), im San Diego County, Kalifornien
Lawson Creek (Kentucky), im Bell County, Kentucky
Lawson Creek (North Carolina), im Craven County, North Carolina
Lawson Creek (Oregon), in Oregon
Lawson Creek (Virginia), im Isle of Wight County, Virginia

in Australien:
Lawson Creek (Northern Territory), im Bundesstaat Northern Territory
Lawson Creek (Victoria), im Bundesstaat Victoria
Lawson Creek (New South Wales), im Bundesstaat New South Wales

in Kanada:
Lawson Creek (Kanada)

in Antarktika:
Lawson Creek (Antarktika)